Насруллаев — фамилия; имеет женскую форму Насруллаева.
 Насруллаев, Гебек Алиевич (1927—2018) — старший мастер вертикального вытягивания стекла стекольного завода «Дагестанские Огни», Герой Социалистического Труда.
 Насруллаев, Намик (1945—2023) — государственный деятель.
 Насруллаев, Насрулла Идаят оглы (1920—1978) — советский государственный и партийный деятель.